

Niemcy 
 Gröben – dzielnica Bad Aibling
 Gröben – dzielnica Ludwigsfelde
 Gröben – dzielnica Teuchern

Osoby 
 Hans von der Groeben – niemiecki dyplomata
 Karl von der Gröben – pruski generał
 Otto Friedrich von der Groeben – pruski żołnierz

Inne 
 von der Groeben